Данило Нащинський (чернече ім'я — Давид) (1721—1793) — Архімандрит Бізюківського Хрестовоздвиженського монастиря Смоленської єпархії, ректор Києво-Могилянської академії.
 Климентій Нащинський — з козацької старшини, у 1718 році полковий обозний Полтавського полку.